SpongeBob steht für:

 SpongeBob Schwammkopf, Comedy-Cartoonserie
 SpongeBobs Weihnachten, Sonderfolge der Fernsehserie
 SpongeBob Schwammkopf (Spieleserie), Videospielreihe
 SpongeBob – Das blaue Album, Musikalbum
 SpongeBob SquarePants Rock Bottom Plunge, Stahlachterbahn in der Mall of America

SpongeBob ist im Namen folgender Zeichentrickfilme enthalten:
 Der SpongeBob Schwammkopf Film, Kinofilm (2004)
 SpongeBobs atlantisches Abenteuer, Fernsehfilm (2007)
 SpongeBob Schwammkopf 3D, Kinofilm (2015)

Siehe auch:
 Eiskalt entwischt
 BOBmusik – Das gelbe Album
 SpongeBOZZ